

Patronymie 
 Sanjō, ancien empereur du Japon
 Go-Sanjō, ancien empereur du Japon

Géographie 
 Sanjō, ville située dans la préfecture de Niigata, au Japon

Musique 
 Sanjo, nom d'un style de musique coréenne traditionnelle